Астратово — название населённых пунктов в России.

Новгородская область 
 Астратово — деревня в Поддорском районе.

Псковская область 
 Астратово — деревня в Великолукском районе.
 Астратово — деревня в Новосокольническом районе.
 Астратово — деревня в Воронцовской волости Островского района.
 Астратово — деревня в Горайской волости Островского района.
 Астратово — деревня в Островской волости Островского района.
 Астратово — деревня в Псковском районе.

Тверская область 
 Астратово — деревня в Западнодвинском районе.
 Астратово — деревня в Кувшиновском районе.
 Астратово — деревня в Пеновском районе.